diverse steden in de VS:
Providence (Rhode Island) in Rhode Island
Providence (Alabama) in Alabama
Providence (Kentucky) in Kentucky
Providence (New York) in New York
Providence (North Carolina) in North Carolina
Providence (Utah)
Overige plaatsen
Providence (Frans-Guyana), een plaats in Frans-Guyana
Providence (Guyana), een plaats in Guyana
Providence (Seychellen), een eiland van de Seychellen
Providence-atol, een atol van de Seychellen
Rivier
Providence (rivier) in Rhode Island
diverse films, waaronder:
Providence (1977) van Alain Resnais met Dirk Bogarde, Ellen Burstyn en John Gielgud
Providence (1991) van David Mackay met JD Cullum en David Greenlee
Providence (band), een Ierse band
Providence (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie
 Providence (plantage), een voormalige plantage in Suriname

Zie ook
 New Providence (doorverwijspagina)